Oaks kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten: